La Totale ! est un film de Claude Zidi.
La Totale est un film pornographique de Fred Coppula.
En chirurgie, la totale est le surnom donné à l'hystérectomie.